17. sezon Deutsche Eishockey Liga rozegrany zostanie na przełomie 2010 i 2011 roku. Był to 53. sezon rozgrywek o Mistrzostwo Niemiec w hokeju na lodzie. W rozgrywkach wzięło udział 14 zespołów.

Obrońcą tytułu będzie drużyna Hannover Scorpions, która w finale poprzedniej edycji pokonała Augsburger Panther 3:0.

Pierwsze mecze sezonu odbyły się 3 września 2010 roku. Rozgrywki sezonu zasadniczego zakończyły się 13 marca 2011. Pierwsze pięć meczów sezonu odbyło się o godzinie 19:30. Podczas jednego z nich podczas spotkania ERC Ingolstadt z Thomas Sabo Ice Tigers padła pierwsza bramka sezonu. Strzelił ją Amerykanin Joe Motzko.

Sezon regularny 
Sezon regularny zaczął się 3 września 2010. Uczestniczyło w nim 14 drużyn, które rozegrały po 52 spotkań. Sześć najlepszych drużyn zapewniło sobie awans do rundy playoff, w której walczyły o mistrzostwo Niemiec. Kolejne cztery drużyny awansowały do rundy kwalifikacyjnej playoff. Zwycięzcy tej rundy dołączyli do sześciu najlepszych drużyn sezonu zasadniczego. Cztery najgorsze drużyny zakończyły sezon 13 marca 2011, czyli podczas ostatniej kolejki sezonu regularnego.

Tabela 
L = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Wygrane, WpD = Wygrane po dogrywce lub karnych, PpD = Porażki po dogrywce lub karnych, P = Porażki (ogółem), G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- Różnica bramek

 
Legenda:       = drużyny zapewniające sobie awans do playoff,       = drużyny zapewniające sobie awans do baraży playoff,       = drużyny kończące sezon

Playoff 
Po zakończeniu sezonu zasadniczego 10 zespołów zapewniło sobie start w fazie playoff. Drużyna Grizzly Adams Wolfsburg uzyskała najlepszy wynik w lidze zdobywając w 52 spotkaniach 96 punktów. Jest to najwyżej rozstawiona drużyna.

Po zakończeniu sezonu zasadniczego rozpocznie się walka o mistrzostwo ligi w fazie playoff, która rozgrywana będzie w trzech rundach. Poprzedzone kwalifikacjami do playoff. Runda kwalifikacyjna rozgrywana będzie do dwóch zwycięstw, natomiast właściwa faza playoff rozgrywana będzie do trzech zwycięstw. Ta faza sezonu rozpoczęła się 16 marca 2011. Ostatni możliwy termin finałowego spotkania zaplanowano na 23 kwietnia 2011.

Drzewko play-off

Kwalifikacje 
Mecze kwalifikacyjne rozegrane zostały w dniach 16, 18 marca 2011r.
 Adler Mannheim - Thomas Sabo Ice Tigers 2:0 (w meczach 3:2, 3:2)
 EHC München - Kölner Haie 0:2 (w meczach 3:4d., 3:4)

Ćwierćfinały 
Mecze ćwierćfinałowe rozegrane zostały w dniach 23, 25, 27, 29 marca 2011r.
 Grizzly Adams Wolfsburg - Kölner Haie 3:0 (w meczach 4:1, 5:1, 5:2)
 DEG Metro Stars - Adler Mannheim 3:1 (w meczach 2:7, 3:2, 1:0, 5:2)
 Eisbären Berlin - ERC Ingolstadt 3:1 (w meczach 5:3, 4:3, 2:3, 4:1)
 Krefeld Pinguine - Hannover Scorpions 3:1 (w meczach 6:4, 3:5, 3:4d., 3:2, 5;1)

Półfinały 
Mecze półfinałowe rozegrane zostały w dniach 3, 5 lub 6, 7 lub 8, 10, 12 kwietnia 2011r.
 Grizzly Adams Wolfsburg - Krefeld Pinguine 3:0 (w meczach 4:2, 4:3d., 2:1d.)
 DEG Metro Stars - Eisbären Berlin 2:3 (w meczach 3:2d., 1:5, 4:2, 3:4d., 1:3)

Finał 
Mecze finałowe rozegrane zostały w dniach 15, 17, 19 kwietnia 2011r.
 Grizzly Adams Wolfsburg - Eisbären Berlin 0:3 (w meczach 2:4, 4:5, 4:5)

Przypisy 

Deutsche Eishockey Liga
2010 w hokeju na lodzie
2011 w hokeju na lodzie
2010 w Niemczech
2011 w Niemczech